Das Mixed der Australian Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Bethanie Mattek-Sands und Horia Tecău, die bereits in der ersten Runde ausschieden. Sämtliche Halbfinalisten hatten noch nie das Mixed bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.

Gewonnen hat die Paarung Jarmila Gajdošová/Matthew Ebden, die im Endspiel Lucie Hradecká und František Čermák mit 6:3 und 7:5 besiegte.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2013